Tucke steht für:
 Schwimmer (Angeln) (norddeutsch)
 Tunte
 Weib (abwertend)

Siehe auch: